Дегтярёв (Дегтерёв) — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Дегтярёв, Анатолий Григорьевич (род. 1949) — советский футболист.

В 
 Дегтярёв, Вадим Геннадьевич (в монашестве Николай; род. 1963) — священнослужитель РПЦ, избранный для рукоположения в епископа Черняховского и Славского.
 
 Дегтярёв, Виктор Алексеевич (род. 1939) — советский и российский учёный в области радиотерапии.

Г—Е 
 
 Дегтярев, Георгий Ермолаевич (1893—1973) — советский военачальник, генерал-полковник артиллерии.
 Дегтярёв, Григорий Григорьевич (1959—2011) — советский легкоатлет (десятиборье).
 Дегтярёв, Давид Мамиевич (род. 1996) — казахстанский пауэрлифтер.
 Дегтярёв, Дмитрий Михайлович (1948—2016) — советский и российский теннисный тренер.
 Дегтярёв, Егор Андреевич (род. 1992) — российский пловец.

И

К-М 
 Дегтярёв, Кирилл Евгеньевич (род. 1963) — российский геолог.
 
 Дегтярёв, Максим Сергеевич (род. 1993) — украинский футболист.

Н-П 
 
 Дегтярёв, Павел Михайлович (1921—2002) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 
 Дегтярёв, Прокопий Филиппович (19xx—1977) — заслуженный врач РСФСР.

С 
 Дегтярёв, Сергей Юрьевич (род. 1972) — российский политический и общественный деятель, глава Нефтеюганска.
 Дегтярёв, Степан Аникиевич (Дегтяревский, Дехтярев, Дехтерев; 1766—1813) — русский композитор, дирижёр.

Ю-Я 
 Дегтерёв (Дегтярёв), Юрий Витальевич (род. 1948) — советский футболист.
 Дегтярёв, Яков Степанович (1900—1978) — советский конструктор, лауреат Ленинской премии.



Топоним 
 Дегтярева — деревня, Юргинский район, Тюменская область, Россия.

См. также 
 
 
 
 
 
 Дегтярёвский
 
 
 Ручной пулемёт Дегтярёва